Иван Бенкендорф (): Бенкендорф, Иван Александрович (1882—1919) — русский дипломат
 Бенкендорф, Иван Иванович (1720—1775) — русский генерал-поручик, предок предыдущего